Nagypál István – Schöpflin Gyula (1910–2004) írói álneve
 Nagypál István (1987) – költő, író, műfordító, szerkesztő
 Nagypál István (1944–2021) – vegyész

Jegyzetek